Název Morávek má více významů, označuje např. vrchol:

 Morávek (Blatenská pahorkatina) (522,0 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, na jižním okraji Čečovic v okrese Plzeň-jih

mužská podoba
 Antonín Morávek (1896–1959), český malíř a grafik
 Augustín Morávek (1901–???), slovenský kolaborant
 Cyril Morávek (1919–1994), slovenský a československý politik, poúnorový poslanec za KSS
 František Morávek (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Jan Morávek, více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Morávek (* 1961), český živnostník a bojovník proti komunistickému režimu
 Josef Morávek (* 1959), český divadelní režisér, umělecký šéf a později ředitel Městského divadla Zlín
 Martin Morávek, český herec
 Miloš Morávek (* 1951), český rockový kytarista
 Miloš Morávek (odbojář) (1911–1951), voják a účastník protinacistického i protikomunistického odboje
 Peter Morávek (* 1949), český politik
 Rudolf Morávek (1894–???), český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty
 Václav Morávek (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Vladimír Morávek (* 1965), český filmový a divadelní režisér
 Zdeněk Morávek (* 1956), český fotbalista

přechýlená ženská podobě
 Consuela Morávková (* 1944), česká herečka
 Dana Morávková (* 1971), česká herečka a moderátorka
 Eva Morávková – více osob

Externí odkazy